J76 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico La Murta